Brezina est un toponyme qui peut désigner :

Brezina, une commune de la wilaya d'El Bayadh.

Brezina, un village du district de Trebišov, dans la région de Košice.

Březina (Blansko), une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Březina (Tišnov), une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Březina, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové ;
 Březina, une commune du district de Jindřichův Hradec dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Březina, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Březina, une commune du district de Rokycany dans la région de Plzeň ;
 Březina, une commune du district de Svitavy dans la région de Pardubice ;
 Zone militaire de Březina, dans le district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie